Elisa Bonaparte, nacida Maria Anna (Ajaccio, 13 de enero de 1777-Trieste, 7 de agosto de 1820) fue una princesa imperial francesa y hermana de Napoleón Bonaparte. Fue nombrada princesa de Lucca y Piombino (1805-1814), gran duquesa de Toscana (1809-1814) y condesa de Compignano por designación de su hermano.

Biografía 
Fue la cuarta descendiente que sobrevivió, de los hijos fruto del matrimonio formado por Carlos Bonaparte y Leticia Ramolino. Elisa nació en Ajaccio, Córcega. Era menor que José I Bonaparte, Napoleón I y Luciano Bonaparte, y mayor que Luis Bonaparte, Paulina Bonaparte, Carolina Bonaparte y Jerónimo Bonaparte. Su afilada lengua le causó en varias ocasiones problemas con su hermano Napoleón.

Se casó con un noble corso, Félix Pascual Bacciocchi, con apenas 20 años, el 1 de mayo de 1797. Tuvieron cuatro hijos: 
 Felix Napoléon Bacciocchi (1798-1799).
 Elisa Napoleona Bacciocchi (1806-1869). Contrajo matrimonio con Felipe, Conde Camerata-Passioneï de Mazzoleni.
 Jerónimo Carlos Bacciocchi (1810-1811). 
 Federico Napoléon Bacciocchi (1813-1833). No casó. Sin sucesión.

Su hermano Napoleón Bonaparte la estableció el 18 de mayo de 1804 como miembro de la Familia Imperial del Primer Imperio Francés. Recibió el tratamiento de Su Alteza Imperial. El 19 de marzo de 1805, Napoleón la nombró Princesa de Lucca y Piombino.

Tras su separación, Napoleón la nombró Gran Duquesa de Toscana el 3 de marzo de 1809. El puesto había estado vacante previamente desde la abdicación de Fernando III de Toscana en 1801, y Toscana había estado incorporada al Reino de Etruria hasta 1807. Tras la pérdida de poder de su hermano, volvió con su marido.

Elisa fue Gran Duquesa de Toscana hasta el 1 de febrero de 1814, cuando tuvo que huir de Florencia ocupada por las tropas de su cuñado Murat, que se había pasado en enero a la Sexta Coalición contra Napoleón. Se refugió en Luca de donde tuvo que huir el 13 de marzo, cuando las tropas británicas de William Bentinck tomaron la ciudad. Pasó los últimos años de su vida recluida. Murió en Trieste y fue enterrada en la Basílica de San Petronio de Bolonia. Fue la única hermana de Napoleón que no le sobrevivió.

Ancestros

Enlaces externos 

 Juicio de Napoleón sobre Elisa Bonaparte.

Elisa
Grandes Duques de Toscana
Nacidos en Ajaccio